Questa è la prima edizione del torneo americano, entrato in calendario in seguito alle cancellazioni dei tornei asiatici a causa della Pandemia di COVID-19.

In finale Casper Ruud ha sconfitto Cameron Norrie con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Andrey Rublev (semifinale)
 Casper Ruud (campione) 
 Felix Auger-Alassime (ritirato)
 Denis Shapovalov (quarti di finale)
 Hubert Hurkacz (secondo turno)

 Diego Schwartzman (quarti di finale) 
<li> Cristian Garín (ritirato)
 Daniel Evans (secondo turno) 
 Lorenzo Sonego (quarti di finale)

Qualificati 

  Christopher Eubanks (primo turno)
  Alex Bolt (primo turno)

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Federico Gaio (primo turno)

Wildcard 

  Brandon Nakashima (secondo turno)
  Andy Murray (secondo turno)

 Kei Nishikori (ritirato)

Lucky loser 

  Denis Kudla (primo turno)
  August Holmgren (secondo turno)

 Kevin Anderson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

San Diego Open 2021